

Топоніми 
Окадзакі — місто в Японії, у префектурі Айті.
Окадзакі — поширена назва районів у містах, містечках і селах Японії.

Одяг 
Окадзакі — різновид головного убору для жінок в традиційній Японії.

Пересоналії 
 Окадзакі — поширене японське прізвище.
 Окадзакі Рейдзі — японський молекулярний біолог.
 Окадзакі Цунеко — японська молекулярна біологиня.

Інше
Зоопарк Окадзакі — назва Міського зоопарку в Кіото, Японія.
Фрагменти Окадзакі — відносно короткі фрагменти ДНК, що утворюються протягом реплікації ДНК.